Smoković je naselje u Općini Zemunik Donji  u Zadarskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 110 stanovnika.

Sport
U naselju je postojao nogometni klub ONK Smoković

Izvori 

Naselja u Zadarskoj županiji